On trouve deux Nog, dans deux univers de fiction distincts :
 Nog (Star Trek)
 Nog, prince-démon de la paresse dans le jeu de rôle In Nomine Satanis/Magna Veritas